„Melissa“ е дебютен студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. През 2005 г. е преиздаден с бонус песни и бонус DVD.

Текстовете са на окултна тематика, а мрачните идеи на Black Sabbath тук са доведени до крайност.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Ким Ръз – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1983 година
Дебютни албуми